2014 New Zealand FIM Speedway Grand Prix pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 5 kwietnia 2014 na stadionie Western Springs w Auckland, Nowej Zelandii.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jasona Bunyana. Zawodnikami rezerwowymi byli: Andrew Aldridge i Grant Tregoning.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 4 kwietnia.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Bjerre, Ward, Bunyan, Harris
 Pedersen, Holder, Batchelor, Zagar
 Iversen, Smolinski, Lindgren, Hancock
 Kasprzak, Jonsson, Hampel, Woffinden
 Kasprzak, Batchelor, Bunyan, Hancock
 Zagar, Ward, Hampel, Iversen
 Smolinski, Holder, Bjerre, Jonsson
 Pedersen, Lindgren, Woffinden, Harris
 Smolinski, Woffinden, Zagar, Bunyan
 Lindgren, Jonsson, Batchelor (w/u), Ward (w/u)
 Pedersen, Bjerre, Hampel, Hancock
 Kasprzak, Holder, Iversen, Harris
 Holder, Hampel, Lindgren, Bunyan
 Pedersen, Kasprzak, Ward, Smolinski (w/su)
 Bjerre, Woffinden, Iversen, Batchelor
 Hancock, Zagar, Jonsson, Harris (w)
 Pedersen, Jonsson, Iversen, Bunyan
 Hancock, Woffinden, Holder, Aldridge
 Lindgren, Kasprzak, Bjerre, Zagar
 Hampel, Smolinski, Batchelor, Harris
 Półfinały:
 Lindgren, Pedersen, Holder, Hampel
 Kasprzak, Smolinski, Bjerre, Jonsson
 Finał:
 Smolinski, Pedersen, Kasprzak, Lindgren

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Nowa Zelandia
2014
2014 w Nowej Zelandii